Lins - cidade e município brasileiro do estado de São Paulo
Lins de Vasconcelos - bairro do municipio do Rio de Janeiro.

Pessoas
Ivan Lins, músico e compositor brasileiro
Lucinha Lins, atriz e cantora brasileira
Lins Lima de Britto, futebolista brasileiro
Léo Lins, humorista brasileiro

Desambiguações de sobrenomes